Яд:

 Яд — вещество, вызывающее отравление.
 Яд — указка для чтения Торы.
 «Яд» — шпионский фильм Евгения Иванова-Баркова по пьесе Анатолия Луначарского (СССР, 1927).
 «Яд» — фильм Тодда Хейнса (США, 1991).
 «Яд» (Dok) — фильм ужасов Ким Тхэ-гона (Южная Корея, 2008).
 
 ЯД — сокращение от «Яндекс.Деньги».

См. также 
 Пчелиный яд — продукт секреторной деятельности желёз медоносной пчелы.
 Poison () (значения)
 Отрава (значения)

Примечания